Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, een voormalige Britse rederij
 Royal P&O Nedlloyd, een voormalige vrachtrederij 
 P&O Cruises, een Britse cruisemaatschappij
 P&O Cruises Australia, een Australische cruisemaatschappij
 P&O Ferries, een Britse rederij
 P&O Irish Sea, zusterbedrijf van P&O Ferries